Housukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Housukari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Housukari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar